Buchser ist der Familienname folgender Personen: 

 Frank Buchser (1828–1890), Schweizer Maler und Abenteurer 
 Fritz Buchser (1903–1989), Schweizer Künstler, Holzschneider, Illustrator, Maler und Zeichenlehrer sowie Mitbegründer der Gruppe Xylon